James McIlroy ist der Name folgender Personen:

* James McIlroy (Polarforscher) (James Archibald McIlroy; 1879–1968), britischer Arzt und Polarforscher 
 James McIlroy (Leichtathlet) (James Samuel McIlroy; * 1976), britischer Leichtathlet 

Siehe auch:
 Jimmy McIlroy (James McIlroy; 1931–2018), nordirischer Fußballspieler